Prayer in C — песня французского поп-фолк-дуэта Lilly Wood & the Prick, первоначально выпущенная на их альбоме Invincible Friends в 2010 году. В июне 2014 года немецкий диджей и музыкальный продюсер Робин Шульц выпустил ремикс на песню.

Ремикс Шульца возглавил французский чарт Syndicat National de l’Édition Phonographique. За пределами Франции ремикс на песню «‎Prayer in C» возглавил чарты Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, родной Германии Шульца, Греции, Венгрии, Италии, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Ирландии, Румынии, Испании, Швеции, Швейцарии, США и Великобритании. В сентябре 2014 года Кайза исполнила кавер на песню в  на британской радиостанции BBC Radio 1.

Композиции

Чарты

Оригинальная версия

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Ремикс

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Десятилетние чарты

Сертификации

История релиза

Примечания 

Песни 2010 года
Синглы 2010 года
Песни 2014 года
Синглы 2014 года
Песни Робина Шульца
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Греции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Венгрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Израиля
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад России
Синглы, возглавлявшие хит-парад Шотландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Валлония)
Песни, направленные против расизма и ксенофобии
Антивоенные песни
Протестные песни
Феминистические песни
Синглы Warner Music Group